Кэролайн Кун (, р. 1945, Лондон, Англия) — британская журналистка, фотограф, дизайнер, художница, автор книг (включая «The New Wave Punk Rock Explosion», 1988) и многочисленных выставок. Работы Кун (имеющие в основном ярко выраженный бисексуальный, феминистский подтекст) выставлялись в известных галереях, включая Saatchi и Tate.

Биография 
Кэролайн Кун получила образование в художественном колледже Central St Martins College of Art. Закончив его в 1968 году, она стала художницей-фигуративисткой (жанр считался в те годы «умершим»), используя «консервативные» средства: масло, кисть и холст.

В 1966 Кун позировала обнажённой перед фотографом Джорджем Х. Марксом. Позже она снялась в главной роли в его же фильме «Amour». Первая картина Кун («My Beautiful Cunt») была продана в 1967 году: её приобрёл Клайв Гудвин, муж художницы Полин Боти.

Картины Кун (согласно биографии на официальном сайте) — «горячие, крайне индивидуальные и несущие отпечаток влияний поп-арта, феминистского искусства и политики сексуального освобождения» — вызывают неоднозначную реакцию. Как отмечается в той же биографии, «общество, охотно принимающее женскую наготу в искусстве, с ужасом отнеслось к откровенному изображению мужской наготы в её картинах». Так, в 1995 году галерея Тейт запретила к показу полотно Кэролайн Кун «Mr Olympia», содержавшее откровенное изображение мужских гениталий.

В последние годы Кун выпустила серию городских пейзажей, посвященных лондонскому району Лэдброк-гроув (в частности, «The Brothel Series»).

Общественная деятельность 
Активистка андеграундного движения в Лондоне, Кун увлеклась философией хиппи и феминизма одновременно. Уже в 1967 году, будучи студенткой, она начала общественную деятельность, создав агентство Release, призванное оказывать юридическую поддержку молодым людям, арестованным за хранение наркотиков. Тогда же — с феминистских позиций — Кун начала выступать за легализацию проституции.

Позже К. Кун стала активисткой Cunst Art — феминистского арт-/перформанс-проекта, выпускающего «провокационные» памфлеты: «Вопросник на тему Женщина = шлюха» (), «Абортировать Папу Римского» (), «Ненавидеть религию — право и обязанность каждой женщины» (). В брошюре «Называть женщину 'шлюхой' значит — помогать насильникам уходить от наказания» () К. Кун и юрист Эмбер Маркс отстаивали необходимость скорейшей легализации проституции. Кун продолжает активно участвовать в движениях за легализацию наркотиков (под лозунгом: «Не демонизируйте наркодилеров, — лицензируйте их!» — )

Участие в панк-движении 
В середине 1970 годов Кэролайн Кун стала активной участницей панк-движения, одной из первых в журналистском лагере поддержав новую сцену, в то время, в основном, яростно критиковавшуюся СМИ. К. Кун оказалась в числе участницаов Панк-фестиваля в клубе 100 и была арестована вместе с Сидом Вишесом, которого пыталась защитить. «Нас поместили в соседние камеры и я слышала крики Сида, когда его избивали. За меня внес залог фонд Release, и я тут же отправилась в 100 Club продолжать репортаж», — рассказывала она.

Кун писала статьи и рецензии в Melody Maker и Sounds, занималась оформлением музыкальных релизов. Она создала постер «Global Revolution» для Give 'em Enough Rope (CBS 1978), второго альбома The Clash, оформила обложку первого сингла The Clash «White Riot» (CBS 1977), а также первого хит-сингла The Police «Roxanne» (A&M 1978), а позже — «Janie Jones»/«Strummerville» Babyshambles (B-Unique Records 2006).

Кун управляла делами Clash в 1978—1980 годах; под её руководством группа провела британский тур Sort It Out и американский Pearl Harbour Tour.

В 1992 году в издательстве Omnibus Press вышла книга «1988: the New Wave Punk Rock Explosion», своего рода «взгляд изнутри» на развитие панк-движения в его первые годы. Рецензент портала Punk 77 называет её возможно лучшей книгой о панк-роке.

Личная жизнь 
Кэролайн Кун, исповедуя феминистское отношение к сексу (предполагающее, что женщина имеет такое же право на промискуитет, что и мужчина), имела многочисленные связи с известными музыкантами. В достаточно длительных отношениях она была с Джо Страммером, фронтменом Clash. До этого Роберт Уайатт посвятил ей свою песню «O Caroline», а Боб Дилан — «She Belongs to Me» (последний факт многими оспаривался: имелась и другая претендентка на роль «лирической героини» — Джоан Баэз).

Иного рода трибьют оставили The Stranglers, включившие в свой дебютный альбом Rattus Norvegicus ставший скандально известным трек «London Lady». Под «лондонской леди» автор, Жан-Жак Бёрнел, разумел Кэролайн Кун, которая активно добивалась близости с участницаами группы, таким образом (как он полагал) надеясь и их присовокупить к своей обширной «коллекции побед». Во многих рок-музыкальных источниках имя Кэролайн Кун упоминается исключительно в связи с ранним творчеством The Stranglers, благодаря которым (как считается) она только и осталась в истории рок-музыки.

Своеобразная интерпретация текста песни — в частности, строк: «Всё равно что сосиске заниматься любовью с туннелем под Мёрси» (), — приведена на сайте К. Кун:В 1977 году New Musical Express утверждал, будто бы песня Stranglers London Lady была написана о Кэролайн Кун. В действительности песня являет собой женоненавистническую фантазию, текст которой — не более, чем симптом того, что медики называют «беспокойством по поводу малого размера пениса» — воплощает в себе сексизм и презрение к женщине, коими по сей день остаётся отравленной управляемая мужчинами музыкальная индустрия.
</small>

Скандалы 
В июне 2000 года Кун выиграла судебное разбирательство (и получила 73,000 фунтов компенсации) от издательства Random House, выпустившего книгу Джонатона Грина All Dressed Up: the Sixties and the Counter-Culture, в которой утверждалось, что в первые дни существования агентства Release Кун искала спонсоров для своего предприятия, оказывая сексуальные услуги клиентам. Книга была снята с продажи. К. Кун говорила, что подала в суд на издательство, возмущённая не столько клеветой, сколько женоненавистническим подтекстом. В интервью она говорила:Мне сказали, что — хоть это и была неправда, но это была интересная неправда. Мне прочли лекцию о том, что если я и не проституировала для Release, то, возможно, должна была бы это сделать, ведь это был бы героический акт… Вот такое говорил мне человек, которого я бы назвала… «так ничего и не понявшим шестидесятником». — Из интервью Observer.

Библиография 
 The Release Report on Drug Offenders and the Law, Sphere Books, 1969, ISBN 0-7221-2445-7
 1988: The New Wave Punk Rock Explosion, Hawthorn Books, 1977, ISBN 0-8015-6129-9

Примечания

Ссылки 
 www.carolinecoon.com
 

Журналисты Великобритании
Художники Великобритании
Родившиеся в Лондоне
Деятели феминизма Великобритании